Милетополь:
 Милетополь — древний город Мисии. См. также .
 Милетополь — прежнее название города Караджабей, Турция.

См. также 
 Мелитополь (значения)